VB может означать:

 VB (гранатомёт)
 Visual Basic

См. также 
 ВБ